Slavianka (transliteración del cirílico Славянка; siendo otra alternativa habitual Slavyanka) puede referirse a:
 Slavianka, montaña situada en la frontera entre Bulgaria y Grecia;
 Slavianka, río afluente del Nevá, que discurre por el óblast de Leningrado, en Rusia;
 Slavyanka, una variedad de manzana originaria de Rusia.
 El nombre de varias localidades de Rusia, como:
 Slavianka, capital del distrito Jasanski, en el krai de Primorie.